Peart ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Peart, Baron Peart of Workington (1914–1988), britischer Politiker der Labour Party
 Michael Peart (* 1948), jamaikanischer Politiker (PNP)
 Neil Peart (1952–2020), kanadischer Texter und Schlagzeuger der Rockband Rush

Siehe auch:
 Peard
 Pert